En Pologne, Lubiatów peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Lubiatów, village du powiat de Środa Śląska
 Lubiatów, village du powiat de Złotoryja

dans la voïvodie de Łódź
 Lubiatów, village 

dans la voïvodie de Lubusz
 Lubiatów, village du powiat de Krosno Odrzańskie
 Lubiatów, village du powiat de Strzelce-Drezdenko
 Lubiatów, village du powiat de Wschowa

dans la voïvodie d'Opole
 Lubiatów, village